Коштангалия:

 Коштангалия (Кантемирский район), Молдавия
 Коштангалия (Чимишлийский район), Молдавия